

Geografia
Liscia – comune della provincia di Chieti, Abruzzo
Liscia – fiume della Sardegna
Lago Liscia – lago della Sardegna
Liscia di Vacca – frazione di Arzachena, Sardegna
Liscia Culumba – frazione di Palau, Sardegna

Chimica
Liscia, altro nome con cui è nota la liscivia